Josef Fiedler ist der Name folgender Personen:

* Josef von Fiedler (Archivar) (auch Joseph von Fiedler; 1819–1908), österreichischer Archivar 
 Josef Fiedler (Fotograf) (1866–1937), tschechischer Fotograf 
 Josef Fiedler (Komponist) (1898–1970), österreichischer Musiker und Komponist

Siehe auch:
 Joseph Fiedler